Walden může znamenat:

příjmení
 Paul Walden (1863–1957) – baltskoněmecký chemik
 Ricky Walden (* 1982) – anglický hráč snookeru
 Robert Walden (* 1943) – americký herec

 ostatní
 Walden aneb Život v lesích – kniha Henryho Davida Thoreaua
 Walden (film) – film Jonase Mekase z roku 1968
 Walden (rybník) – rybník u města Concord (Massachusetts)
Walden (Česká Kanada) – rybník na Romavském potoce v České Kanadě
 Walden Macnair – postava z knihy Smrtijed série Harry Potter
 Walden Media – americká vydavatelská a filmová společnost